Mazinho ist der Künstlername folgender Personen:

 Mazinho (Fußballspieler, 1965) (Waldemar Aureliano de Oliveira Filho; * 1965), brasilianischer Fußballspieler (Bayern München)
 Mazinho (Iomar do Nascimento; * 1966), brasilianischer Fußballspieler (FC Valencia)
 Mazinho (Fußballspieler, 1987) (Anderson Soares da Silva; * 1987), brasilianischer Fußballspieler (Palmeiras)